Трке на 50 м слободним стилом за мушкарце на светском првенству у воденим спортовима одржане су у оквиру 14 ФИНА Светског првенства у воденим спортовима 2011. у Шангају, Кина.

Квалификације и полуфиналне трке одржане су 29. јула, а финале 30. јула.

Учествовало је укупно 117 пливача.

Победници

Рекорди уочи такмичења 
Пре почетка такмичења важили су следећи рекорди:

Током такмичења нису остварени нови рекорди.

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама је учествовало укупно 117 пливача подељених у 16 група. За трке је пријављен 121 такмичар али њих четворо није наступило.

Полуфинала 
Пласман у финале обезбедили је 8 пливача са најбољим временима у полуфиналним тркама.

Полуфинале 1

Полуфинале 2

Распливавање
Таргет и Фесиков су испливали идентична времена од 22,09 у својим полуфиналима и тако поделили осмо место. пошто није било могуће да 9. такмичара наступи у финалу распливавали су директно један против другога за финале.

Финале 
Финална трка је одржана у 18:09 по Шангајском времену.

Референце

Спољашње везе 
 -{2011 World Aquatics Championships: Men's 50 metre freestyle start list}- -{from OmegaTiming.com.}-

Светско првенство у пливању 2011.